

Prénom 
Thémistocle est un prénom d'origine grecque, qui a pour variantes Thémiste et Thémistoklès (Θεμιστοκλής), sa forme grecque d'origine.

Saint catholique et orthodoxe 
 Thémistocle de Myre († 250), berger dans la région de Myre en Lycie, martyr sous Dèce, fêté le 21 décembre.

Personnage historique 
 Thémistocle (528 – 462 av. J.-C.), homme d'État et stratège athénien qui eut un rôle déterminant dans la victoire grecque lors de la deuxième guerre médique.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Thémistocle.

Autres 
 Temistocle est un opéra de Johann Christian Bach
 Thémistocle est le nom d'un Télescope à imagerie Čerenkov atmosphérique installé sur le site de la centrale solaire Thémis entre 1987 et 1996.
 Thémistocle est un single du chanteur Gims

Notes et références